LEurolega 2018-2019 è stata la 54ª edizione della massima competizione europea di hockey su pista riservata alle squadre di club, la 12ª con la denominazione di Eurolega. Il torneo ha avuto inizio il 20 ottobre 2018 e si è concluso il 12 maggio 2019. Il titolo è stato conquistato dai portoghesi dello  per la seconda volta nella loro storia sconfiggendo in finale i connazionali del . Lo Sporting CP, in qualità di squadra vincitrice, e il Porto, come finalista del torneo, hanno avuto anche il diritto di partecipare alla Coppa Continentale.

Squadre partecipanti

Risultati

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Quarti di finale 

|}

Andata

Ritorno

Final Four 

Le Final Four della manifestazione si sono disputate presso il Pavilhão João Rocha a Lisbona dall'11 al 12 maggio 2019.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Edizioni dell'Eurolega (hockey su pista)
Tornei per club di hockey su pista nel 2018
Tornei per club di hockey su pista nel 2019